Il piatto piange – romanzo di Piero Chiara del 1962
 Il piatto piange – film italiano del 1974, diretto da Paolo Nuzzi e tratto dal romanzo omonimo